Годовико́в — русская фамилия, образованная от нецерковного имени Годовик (годовалый — мирское имя, дававшееся маленькому сыну, достигшему возраста одного года).

Известные носители:
 Годовиков, Александр Александрович (1927—1995) — советский геолог, директор Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана (c 1983).
 Годовиков, Алексей Николаевич (1914—1942) — лётчик, военный комиссар, политрук, Герой Советского Союза.
 Годовиков, Иван Фёдорович (1807—1878) — российский археолог, автор труда «Описание и изображение древностей Псковской губернии».
 Годовиков, Николай Львович (1950—2017) — непрофессиональный советский и российский актёр.
 Годовиков, Сергей Константинович (1924—1943) — Герой Советского Союза.